Hyundai er flertydig og henviser til flere sydkoreanske virksomheder og mærker:	
 Hyundai Motor Group – Sydkoreansk konglomerat
 Hyundai Motor – Sydkoreansk bilfabrikant
 Hyundai Heavy Industries Group – Sydkoreansk konglomerat